Il fiore rosso – racconto di Vsevolod Michajlovič Garšin
 Il fiore rosso – parte del racconto I fratelli di Mowgli di Rudyard Kipling
 Il fiore rosso – altro nome del balletto Il papavero rosso di Reinhold Glière e Mikhail Kurilko
 Il Fiore Rosso – organizzazione filocomunista sovietica fondata da Musa Cälil
 Fiore Rosso (Hong Hua) – carta da gioco cinese